

Машковиці — село в гміні Озоркув Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Машковиці — село в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства